Александр Михайлович Стрелюхин (род. 4 июля 1958, Энгельс, Саратовская область, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва. Глава Энгельсского муниципального района с 20 июля 2017 по 3 июня 2019. Вице-губернатор — Председатель правительства Саратовской области с 4 июня 2019 по 15 октября 2020. Кандидат экономических наук (2006).

Из-за поддержки российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями всех стран Европейского союза, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины, Новой Зеландии.

Биография 
Родился 4 июля 1958 в городе Энгельс Саратовской области.

В 1980 окончил Саратовский политехнический институт по специальности: «производство строительных изделий и конструкций». В 2005 окончил с отличием Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция». В 2006 решением диссертационного совета Саратовского государственного социально-экономического университета присуждена учёная степень кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1980 инженером отдела стекловарения Всесоюзного научно-исследовательского института технического и специального строительного стекла в Саратове.

С 1981 по 1998 работал на должностях прораба, главного инженера управления «Саратовоблсельстрой», строительно-монтажных управлений треста «Энгельсхимстрой», начальника СМУ трестов «Энгельсхимстрой», «Энгельсстрой», главного инженера треста «Энгельсстрой».

С 1998 по 2000 — первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области по капитальному строительству.

С 2000 по 2001 — главный инженер ЗАО «Трест Энгельсстрой».

В 2001 перешёл на работу в администрацию Энгельсского муниципального образования, заместитель по промышленности, энергетике, транспорту и связи.

С 2005 по 2006 — первый заместитель главы Марксовского муниципального образования.

С 2006 по 2012 — в Правительстве Саратовской области — министр экономического развития и торговли Саратовской области, заместителя Председателя Правительства Саратовской области.

С 2012 по 2014 — генеральный директор ЗАО «Балаково-Центролит», руководил строительством сталелитейного завода в Балаково.

В октябре 2012 был избран депутатом Саратовской областной думы V созыва по Балаковскому одномандатному избирательному округу № 21.

С 2014 по 2016 — генеральный директор на строительстве Энгельсского локомотивостроительного завода ООО «Первая Локомотивная компания».

С 2016 по июль 2017 — первый заместитель Председателя правительства Саратовской области.

С 20 июля 2017 по 3 июня 2019 — глава Энгельсского муниципального района Саратовской области.

С 4 июня 2019 по 15 октября 2020 — вице-губернатор — Председатель правительства Саратовской области. Освобождён от занимаемой должности по собственному желанию.

После отставки с поста председателя правительства области возглавил созданное Государственное казённое учреждение «Центр развития Саратовской агломерации».

С сентября 2021 года избран Депутатом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва от Энгельсского одномандатного избирательного округа № 166 (Саратовская область).

Плагиат в диссертации 
23 июня 2006 года Александр Стрелюхин защитил диссертацию на тему «Совершенствование государственного управления качеством и конкурентоспособностью продукции российских предприятий» и на портале «Диссернет» было выявлено много масштабных заимствований (плагиата). Минимум девять страниц из 244 были схожими с работой Андрея Реуса под названием «Состояние работ в области технического регулирования и приоритеты его развития: доклад на Совете по конкурентоспособности при Правительстве РФ». Другие четырнадцать страницах имели очень большое сходство с опубликованной в 2002 году статьей «Концепция национальной политики России в области качества продукции и услуг: проект». Но ещё большее количество заимствований без указания источника, около 80 страниц, было взято из докторской диссертации Александра Гугелева «Развитие системы менеджмента качества наукоемкого производства: теория и практика».

Международные санкции 
Из-за поддержки российской агрессии и нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями разных стран. С 25 февраля 2022 года находится под санкциями всех стран Европейского союза. С 11 марта 2022 года находится под санкциями Великобритании. С 30 сентября 2022 года находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. С 4 марта 2022 года находится под санкциями Швейцарии. С 4 мая 2022 года находится под санкциями Австралии. С 12 апреля 2022 года находится под санкциями Японии.

Указом президента Украины Владимира Зеленского от 7 сентября 2022 находится под санкциями Украины. С 12 октября 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии.

Семья 
Женат. Имеет четверых детей.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2009)
 Почётная грамота Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации (2014)
 Благодарность Министра экономического развития Российской Федерации
 Почётный знак Губернатора Саратовской области (2004)
 Почётный знак Губернатора Саратовской области «За любовь к родной земле» (2018)
 Почётная грамота Саратовской областной думы (2012)

Примечания

Ссылки 
 Инстаграм Александра Стрелюхина

Политики Саратовской области
Выпускники вузов Саратова
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Лица, подвергнутые санкциям со стороны ЕС в связи с конфликтом на Украине
Лица, подвергнутые санкциям со стороны Великобритании в связи с конфликтом на Украине
Лица, подвергнутые санкциям со стороны Швейцарии в связи с конфликтом на Украине
Лица, подвергнутые санкциям со стороны Австралии в связи с конфликтом на Украине
Лица, подвергнутые санкциям со стороны Японии в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании